Guagua bezeichnet:
 einen Vulkan in Ecuador, siehe Pichincha
 Guagua (Pampanga), eine Stadtgemeinde in der Provinz Pampanga auf den Philippinen
 La Guagua, Fluss in Mexiko
 den historischen Namen (bis 1906) der kolumbianischen Stadt Palermo (ca. 27.000 Einwohner) in der Provinz Huila (s. a. Städtepartnerschaften von Palermo)
 Jorge Guagua (* 1981), ecuadorianischer Fußballspieler
 eine in Kuba entstandene und auf den Kanaren, Antillen (Puerto Rico, Kuba, Dominikanische Republik) und Äquatorialguinea übliche Bezeichnung für Omnibusse 
 Guaguas Municipales, Betreibergesellschaft der Stadtbusse in Las Palmas de Gran Canaria

Siehe auch:
 Gua